Svenljunga (gemeente), een gemeente in Zweden
 Svenljunga (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente